Antonio Tauler, Spaans wielrenner
Johannes Tauler, Duits mysticus en dominicaan uit de 14e eeuw
Tauler (vuurwapen), een vuurwapenmerk